Poproč ist der Name mehrerer Orte in der Slowakei:

 einer Gemeinde im Okres Rimavská Sobota, siehe Poproč (Rimavská Sobota)
 einer Gemeinde im Okres Košice-okolie, siehe Poproč (Košice-okolie)